Стрельниково — название населённых пунктов в России:

 Стрельниково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Стрельниково — деревня в Оконешниковском районе Омской области.
 Стрельниково — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Стрельниково — посёлок в Пожарском районе Приморского края.
 Стрельниково — деревня в Невельском районе Псковской области.
Стрельниково — посёлок в Атюрьевском районе Республики Мордовия.
 Стрельниково — село в Атюрьевском районе Республики Мордовия.
 Стрельниково — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Стрельниково — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Стрельниково — село в Чаинском районе Томской области.
 Стрельниково — село в Инзенском районе Ульяновской области.
 Стрельниково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Стрельниково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.
 Стрельниково — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
 Стрельников
 Стрельчук